Hanefeld ist der Familienname folgender Personen:

 Folker Hanefeld (1937–2022), deutscher Mediziner 
 Markolf Hanefeld (* 1935), deutscher Mediziner 
 Ulf Hanefeld (* 1966), deutscher Biotechnologe 
 Wolfgang Hanefeld (* 1941), deutscher Chemiker